Резакса́й () — название рек в Ферганской долине:

 Ризаксай или Резаксай — река в Папском тумане Наманганского вилоята, бывший приток реки Чадак
 Резаксай — название реки Сумсар в нижнем течении